Spider kan syfta på

Spider (datorspel) – ett Playstation-spel
Spider (film) – en film från 2002
Spider (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
Spider-Man – en seriefigur
Spider Jerusalem – en seriefigur
Spider John Koerner – en amerikansk musiker
Spider Robinson – en kanadensisk författare
Spider Webb (musiker) – en brittisk musiker
Spider Webb (racerförare) – en amerikansk racerförare
Spiderwick – en bokserie
 SS-23 Spider  – NATO-rapporteringsnamn för OTR-23 Oka

Se även
Spyder – en biltyp